Джуно () — місто й округ в США, столиця штату Аляска.
 Джуно Темпл (англ. Juno Temple; 21 липня 1989, Лондон) — британська актриса.
 Плацдарм «Джуно» () також відомий під назвою канадський плацдарм — кодове найменування одного з п'яти секторів вторгнення союзників силами Канадських збройних сил 6 червня 1944 року на узбережжя окупованої нацистами території Франції в ході висадки в Нормандії часів Другої світової війни.
 Джуно (фільм) () — канадсько-американська комедійна мелодрама режисера Джейсона Райтмана, що вийшла 2007 року.

Джуно (округ, Вісконсин) — округ (графство) у штаті Вісконсин.
 Джуно (округ, Аляска) — округ (боро) у штаті Аляска
 Джуно — місто, штат Вісконсин
 Джуно — місто, столиця штату Аляска